Myriellina är ett släkte av svampar. Myriellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myriellina